

Cinema 
 The Son – film del 2022 diretto da Florian Zeller

Televisione 
 The Son - Il figlio (The Son) – serie televisiva statunitense